IS, I-S eller is har flere betydninger:

 Is – frossent vand, dvs. vand på fast form.
 Is (fødevare) – dessert (f.eks. flødeis eller sodavandsis).
 Fast form – væsker og luftarters faste form
 Islamisk Stat (forkortet IS) – en ikke-anerkendt stat og sunni-muslimsk gruppe i Syrien og Irak
 Ingeniør-Sammenslutningen (forkortet I-S) – en tidligere ingeniørforening
 Interessentskab (forkortet I/S) – en virksomhedsform
 Lexus IS − en stor mellemklassebil fra Lexus
 IS – et netværk og uddannelse for topledere og bestyrelsesmedlemmer (tidligere Institut for Selskabsledelse)
 IS (Infinite Stratos) − japansk novelleserie forfattet af Izuru Yumizuru
 Internationale Socialister − en trotskistisk organisation